Ботани́ческая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Ботаническая улица — улица в Минске.

Грузия 
 Ботаническая улица — улица в Тбилиси.

Казахстан 
 Ботаническая улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Ботаническая улица — улица в Абакане.
 Ботаническая улица — улица в Екатеринбурге.
 Ботаническая улица — улица в Казани.
 Ботаническая улица — улица в Калининграде.
 Ботаническая улица — улица в Красноярске.
 Ботаническая улица — улица в Липецке.
 В Москве:
 Ботаническая улица.
 Малая Ботаническая улица.
 Ботаническая улица — улица в Новосибирске.
 Ботаническая улица — улица в Пензе.
 Ботаническая улица — улица в Петрозаводске.
 В Санкт-Петербурге:
 Ботаническая улица — улица в Ломоносове.
 Ботаническая улица — улица в Петергофе.
 Ботаническая улица — улица в Сестрорецке.
 Ботаническая улица — улица в Сочи.

Украина 
 Ботаническая улица — улица в Ивано-Франковске.
 Ботаническая улица — улица в Ровно.
 Ботаническая улица — улица в Сумах.

См. также 
 Ботанический бульвар — бульвар в Красноярске
 Ботанический переулок — улица в Москве
 Ботанический проезд
 Ботаническая площадь